Hurricane ():

Авиация 
 Hurricane Hunters — самолёты США, которые осуществляют полёты внутрь тропических циклонов.
 Hawker Hurricane — британский одноместный истребитель времён Второй мировой войны, разработанный фирмой Hawker Aircraft Ltd. в 1934 году.

Автомобили 
 Jeep Hurricane — концепт-кар внедорожник разработки DaimlerChrysler.
 KrAZ Hurricane — бронемашина совместной разработки АвтоКрАЗ и Streit Group.

Музыка

Группы 
 Hurricane, или Hurricane Girls, — сербская гёрл-группа, основанная в 2017 году.
  — американская хэви-метал-группа, основанная в 1983 году.
  — британская музыкальная группа.
 Rory Storm and the Hurricanes — скиффл-группа из Великобритании.

Альбомы 
 Hurricane Eyes — седьмой студийный альбом японской метал-группы Loudness.
  — альбом C. C. Catch.

Песни

События 
 Hurricane — ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится в немецком в городе Шессель.

Мультипликация 
 «Hurricane Neddy» — восьмая серия восьмого сезона мультсериала «Симпсоны».
 «Hurricane Polymar» — японский аниме-сериал, выпущенный студией Tatsunoko Productions.

Прочее 
 Hurricane Electric — американский оператор связи.

См. также 

 
 
 
 Хуракан